Александр Авдонин:
 Авдонин, Александр Владимирович (род. 1958) — художественный руководитель и режиссёр театра «Куклы Папы Карло».